Denes nad Makedonija (macedonio Денес Над Македонија, "Hoy sobre Macedonia") es el himno nacional de Macedonia del Norte. Fue adoptado por primera vez por la República Socialista de Macedonia, parte de Yugoslavia, tras concluir la Segunda Guerra Mundial. El himno se conservó tras la independencia del país. Fue compuesto por Todor Skalovski en el año 1943, con letra de Vlado Maleski.

Letra

En macedonio

Traducción al español 
Hoy sobre Macedonia, está naciendo
el nuevo sol de la libertad.
¡Los macedonios luchan
por sus propios derechos!
¡Los macedonios luchan
por sus propios derechos!

¡De nuevo ondea la bandera sobre
la república de Krushevo
de Gotse Delchev, Pitu Guli
de Dame Gruev, Sandanski!
de Goce Delchev, Pitu Guli
de Dame Gruev, Sandanski!

Los bosques macedonios cantan
nuevas canciones y noticias,
Macedonia es libre.
¡Vive en libertad!
Macedonia es libre.
¡Vive en libertad!

Referencias

Macedonia del Norte
Símbolos de Macedonia del Norte
Música de Macedonia del Norte
Idioma macedonio
Composiciones en do mayor